21-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 8 клубами с 14 апреля по 13 ноября 2012 года. Официальное название — Топ-Лига.

Чемпионом Киргизии в 8-й раз в истории и 2-й подряд стал бишкекский «Дордой», бишкекская «Алга» была серебряным призёром, 3-е место занял «Алай» из Оша.

Участники 

Формула проведения чемпионата осталась прежней — 4-круговой турнир. Количество участников по сравнению с сезоном-2011 увеличилось с 6 до 8.

Лигу покинули снявшийся по ходу прошлого турнира «Иссык-Куль» (Каракол) и добровольно понизившийся в Первую лигу «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

Решением Федерации футбола в Высший дивизион включены возрождённые после долгого перерыва «Динамо МВД» (Бишкек) и «Ала-Тоо» (Нарын), а также выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге ФК «Кара-Балта» и ФЦ-95 (Бишкек).

После 11 проведённых матчей «Кара-Балта» отказалась от дальнейшего участия в чемпионате, и в оставшихся матчах ей были засчитаны поражения со счётом 0:3.

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч: 06.07.2012 «Алга» — «Кара-Балта» 7:2

Самая крупная победа: 12.05.2012 «Абдыш-Ата» — «Кара-Балта» 8:0

Самая крупная победа на выезде: 01.07.2012 ФЦ-95 — «Динамо МВД» 0:7

Хет-трики

Ссылки 
 Русскоязычный сайт КПЛ

Примечания 

2012
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году